Medicine (banda)
 Medicine (canção de Jennifer Lopez)
 Medicine (canção de Shakira)

Desambiguação